Ratschin je německý název českých sídel:
 Račín (Nečtiny) – zaniklá osada v okresu Plzeň-sever
 Račín (vojenský újezd Boletice) – zaniklá ves na území vojenského újezdu Boletice
 Hradčany – městská čtvrť Prahy
 Hradčín – osada nebo možná tvrz u zaniklé obce Poříčí na Kosím potoce u obce Michalovy Hory.

Německé názvy sídel v Česku